Bachelay est un nom de famille français localisé essentiellement en Seine-Maritime (Normandie) et notamment porté par :

 Alexis Bachelay (1973- ), homme politique français ;
 Guillaume Bachelay (1974- ), homme politique français.

Notes et références 

Patronyme normand